

Морленд — місто, штат Джорджія
 Морленд Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Морленд — переписна місцевість, штат Айдахо